

Cinema 
 Whitechapel (Whitechapel. Eine Kette von Perlen und Abenteuern) – film del 1920 diretto da Ewald André Dupont

Geografia 
 Whitechapel – quartiere di Londra (Regno Unito)

Musica 
 Whitechapel – gruppo musicale statunitense
 Whitechapel – album dei Whitechapel del 2012

Televisione 
 Whitechapel – serie televisiva britannica

Trasporti 
 Whitechapel – stazione della metropolitana di Londra